Димитър Георгиев може да се отнася за:
 Димитър Георгиев (1877 – ?) – деец на ВМОРО
 Димитър Живков Георгиев (1893 – неизв.) – български офицер, генерал-майор
 Димитър Георгиев (1895 – ?) – деец на ВМОРО и ВМРО
 Димитър Цветанов Георгиев (1950 – 2017) – български офицер, генерал-лейтенант
 Димитър Георгиев (1929 – 2008) – български актьор
 Димитър Георгиев (р. 1935) – български цигулар
 Димитър Георгиев (1936 – 1996) – български флейтист, композитор, учен
 Димитър Георгиев (р. 1947) – български учен (лесотехник, професор)
 Димитър Георгиев (р. 1976) – български футболист
 Димитър Георгиев (р. 1992) – български футболист
 Димитър Георгиев – почетен консул на Украйна (в Пловдив)
 Димитър Здравков Георгиев – български политик и председател на ДАНС